

Cinema 
 The Beachcomber – film del 1915 diretto da Phil Rosen
 The Beachcomber – film del 1916 prodotto dalla Essanay
 Il grande flagello (The Beachcomber) – film del 1954 diretto da Muriel Box

Televisione 
 The Beachcomber – serie televisiva statunitense